«Manos al Aire» () — перший сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Mi Plan». Випущений 29 червня 2009 року лейблом Nelstar.

Списки композицій і форматів 
Digital download
 «Manos al Aire» — 3:28

Німецький 2-track
 «Manos al Aire» — 3:28
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix) — 3:35

Німецький maxi-сингл
 «Manos al Aire» — 3:28
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix) — 3:35
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Juicy Mix) — 7:07
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix Instrumental) — 3:33

Німецький преміум-сингл
 «Manos al Aire» — 3:28
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix) — 3:35
 «Manos al Aire» (DJ Tiësto Remix) — 7:36
 «Manos al Aire» (Urban Dmenace Remix) — 4:23
 «Manos al Aire» (Video)

Французький 3-track
 «Manos al Aire» — 3:28
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix) — 3:35
 «Manos al Aire» (DJ Tiësto Remix) — 7:36

Клубні ремікси
 «Manos al Aire» (DJ Tiësto Remix) — 7:36
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Juicy Mix) — 7:14
 «Manos al Aire» (Robbie Rivera Radio Mix) — 3:35
 «Manos al Aire» (Urban Dmenace Remix) — 4:23
 «Manos al Aire» (Humby Remix) — 3:39

Офіційні ремікси 
 Reggaeton Remix разом з Franco «El Gorila» — 3:27
 Robbie Rivera Instrumental — 3:33
 Robbie Rivera Juicy Mix — 7:07
 Robbie Rivera Radio Mix — 3:35
 Yr. Robert Lalkovits - Axone Remix — 3:15
 Tiësto Remix — 7:33
 Tiësto Remix Instrumental — 7:33
 Humby Remix — 3:39
 Simlish version — 3:23

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на Youtube.

Сингли 2009
Сингли Неллі Фуртаду